New American Gospel — другий студійний альбом американської групи Lamb of God, який був випущений 26 вересня 2000 року.

Композиції 
 Black Label - 4:52
 A Warning - 2:23
 In the Absence of the Sacred - 4:36
 Letter to the Unborn - 2:56
 The Black Dahlia - 3:19
 Terror and Hubris in the House of Frank Pollard - 5:37
 The Subtle Arts of Murder and Persuasion - 4:10
 Pariah - 4:24
 Confessional - 4:01
 O.D.H.G.A.B.F.E. - 5:14

Джерела 
 New American Gospel  allmusic
 New American Gospel  last.fm

Альбоми Lamb of God
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2000